Ма́лик аль-Джази́ри (; ; родился 20 января 1984 года в Бизерте, Тунис) — тунисский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Малик — один из трёх сыновей Мохамеда и Хейды Джазири. Его братьев зовут Эмир и Элиес.

Женат на девушке по имени Джихане. У пары два ребёнка: сын Малек и дочь Майар.

Джазири в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — хард.

Одной из причиной прихода тунисца в теннис стала игра Mario Tennis на Nintendo 64, которой он активно увлекался в детстве.

По ходу своей игровой карьеры тунисец в течение двух лет тренировался в одной из барселонских академий. В 2011 году Малик, в числе группы начинающих теннисистов, закончил специальную учебную программу ATP.

Джазири владеет арабским, английским, испанским и французским языками. Имеет прозвище — «Джаз» ()..

Стиль игры
Малик имеет достаточно мощную подачу. При вводе мяча в игру он способен придавать ему скорость до 200 км/ч. При ударах с любимого форхенда он способен посылать матч со скоростью до 160 км/ч; удар тунисца с бэкхенда не менее силён. Джазири любит придавать мячу дополнительное вращение, а также возвращать его плоскими ударами. На игре с приёма он способен очень остро принимать даже самые сильные подачи. Малик неплохо действует у сетки, а также способен максимально скрыто от соперника выполнять укороченные удары.

За его стиль игры некоторые журналисты иногда называют его «тунисским Давидом Налбандяном».

Спортивная карьера 

Джазири достаточно рано в возрасте 16 лет в 2000 году сыграл первый матч за сборную Туниса в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В феврале 2003 года он выиграл первый парный турнир из серии «фьючерс». В одиночном разряде первый титул подобного статуса был выигран в июне 2005 года. Рост результатов Джазири занял достаточно продолжительное время. Более статусные титулы на турнирах из серии «челленджер» он выиграл в 2011 году (в июле первая победа на парном, а в ноябре на одиночном «челленджере»). В августе того же года он попал через квалификацию на дебютный для себя турнир серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США. Малику удалось пройти в первом раунде Тимо де Баккера, а во втором он проиграл американцу Марди Фишу. Результаты позволили Джазири закрепиться в во второй сотни рейтинга с прицелом на попадание в топ-100.

Следующие два сезона он провёл примерно на одном уровне. В марте после серии из трёх финалов на «челленджерах» он впервые поднялся в первую сотню мирового рейтинга. В мае 2012 года на дебютном Открытом чемпионате Франции он вышел во второй раунд. Такого же результата он добился на первом для себя в основе Уимблдонском турнире. Летом он выступил на Олимпийских играх в Лондоне, где во втором раунде проиграл Джону Изнеру. В октябре на зальном турнире в Москве Джазири впервые смог выйти в полуфинал в рамках Мирового тура ATP. 2013 год он провёл в основном на «челленджерах», находясь во второй сотне рейтинга. Лишь к концу сезона он смог выиграть один титул на «челленджере» в Женеве, а чуть ранее в сентябре он выиграл парный «челленджер» в Фергане.

В 2014 году в игре Джазири произошёл прогресс. Большую часть сезона он провел на «челленджерах», периодически выступая в основном туре. В марте Малик получил уайлд-кард на турнир в Дубае и смог там доиграть до четвертьфинала. В августе он смог войти в топ-100. В октябре Джазири прошёл квалификацию на турнир серии Мастерс в Шанхае и прошёл там в третий раунд.

На Открытом чемпионате Австралии 2015 года Джазири впервые вышел в третий раунд серии Большого шлема. По ходу сезона он в основном играл в Мировом туре, однако проигрывал на ранних стадиях. Лишь в июле он смог впервые в Туре попасть в четвертьфинал на небольшом турнире в Боготе. В августе он хорошо сыграл на турнире в Уинстон-Сейлеме, сумев дойти до полуфинала. В октябре последовала победа на «челленджере» в Рене, однако в целом нестабильная игра не позволила под конец года сохранить место в топ-100.

В 2016 году Джазири выступал более стабильно. В марте он победил на «челленджере» в Гвадалахаре, а в апреле взял «челленджер» в Ле-Госье. Эти результаты позволили закрепиться в первой сотни рейтинга и играть в основном туре. Также в апреле на турнире в Барселоне удалось выиграть три матча, в том числе у начинающего путь в элиту Александра Зверева, и выйти в четвертьфинал. Олимпиада в Рио-де-Жанейро завершилась поражением уже в первом раунде от Жо-Вильфрида Тсонга. В сентябре он победил на «челленджере» в Стамбуле, а затем в основном туре вышел в 1/4 финала на турнирах в Меце и Шэньчжэне. По итогам сезона он занял 58-ю позицию в рейтинге.

На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Джазири повторил своё лучшее достижение на Больших шлемах, доиграв до третьего раунда. Неплохо выступил он в марте на связке Мастерсов, пройдя в четвёртый раунд в Индиан-Уэллсе и третий раунд в Майами. В сентябре ему удалось выиграть ещё один «челленджер» в Стамбуле.

Спад в результатах вновь лишил Джазири места в топ-100 в начале 2018 года, но далее он смог улучшить результаты. На Открытом чемпионате Австралии он проиграл во втором раунде сеянному теннисисту Жилю Мюллеру. На турнире в Дубае ему удалось впервые выиграть действующего теннисиста из топ-10. В первом раунде он переиграл № 4 в мире на тот момент Григора Димитрова (4:6, 7:5, 6:4). Затем он прошёл Робина Хасе и Стефаноса Циципаса и вышел в четвертьфинал, в котором проиграл Роберто Баутисте. Это позволило вновь вернуться в лучшую сотню мирового рейтинга. В конце марта была одержана победа на «челленджере» в Цюйцзине. В апреле он оформил выход в четвертьфинал турнира в Марракеше, а в начале мая сыграл дебютный финал в туре на турнире в Стамбуле, обыграв среди прочих прошлогоднего чемпиона и № 4 в мире Марина Чилича во втором раунде (6:4, 6:2). В решающем матче за главный приз он проиграл другому дебютанту финалов Мирового тура Таро Даниэлю — 6:7(4), 4:6. На Открытом чемпионате США Джаизири неожиданно хорошо выступил в парном разряде, сумев в команде с Раду Алботом доиграть до полуфинала этого турнира Большого шлема. Осенью он дважды выходил в четвертьфинал китайских турниров (в Чэнду и Пекине) При это в Пекине он обыграл во втором раунде № 5 в мире Александра Зверева (7:6, 2:6, 6:4). В концовке сезона Джазири смог подняться в топ-50 и завершить год на 45-м месте в мировом рейтинге.

На старте сезона 2019 года Джазири сыграл в 1/4 финала турнира в Пуне. После этого теннисист из Туниса поднялся на самую высокую в карьере — 42-ю позицию одиночного рейтинга. Следующий раз в эту стадию он прошёл в апреле на турнире в Марракеше. Там же вместе с итальянцем Симоне Болелли дошли до полуфинала парного турнира. В июле на Уимблдонском турнире проиграл в первом раунде американцу Денису Кудла в трёх сетах. В середине сезона низкие результаты отбросили Джазири во второй сотню рейтинга, а к концу года он опустился в третью.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (35)

Победы (17)

Поражения (18)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (20)

Победы (13)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Туниса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки «ОАЭ Ройалз»